Vi sono cinque eremi di Sant'Onofrio distribuiti fra Abruzzo, Molise e Calabria:
 Eremo di Sant'Onofrio a Serramonacesca in provincia di Pescara
  Eremo di Sant'Onofrio  a Ferrazzano in provincia di Campobasso 
 Eremo di Sant'Onofrio all'Orfento a Caramanico Terme in provincia di Pescara
 Eremo di Sant'Onofrio al Morrone a Sulmona in provincia dell'Aquila
 Eremo di Sant'Onofrio a Rossano in provincia di Cosenza